Saint-Maximin (Gard), municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Saint-Maximin (Isèra), municipi al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Maximin (Oise), municipi al departament d'Oise (regió dels Alts de França)
 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, municipi al departament del Var (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Allan Saint-Maximin (Châtenay-Malabry, 1997), futbolista francès que juga d'extrem